Sylvia (band), een experimentele Amerikaanse band
 Sylvia (1965), een film uit 1965 van Gordon Douglas
 Sylvia (film), een film uit 2003
 Sylvia (geslacht), een geslacht van de vogelfamilie Sylviidae (grasmussen)
 Sylvia (planetoïde), de planetoïde (87) Sylvia 
 Sylvia (voornaam), een meisjesnaam
 Sylvia Robinson, met artiestennaam Sylvia, Amerikaans zangeres 
 Sylvia (ballet), een ballet van Léo Delibes
 Sylvia (Focus), een hit van de Nederlandse groep Focus
 Sylvia (Kansas), een plaats in Kansas in de Verenigde Staten
 Sylvia (schip, 1883), een Zweeds stoomvrachtschip dat verloren is gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Sylvia (chimpansee) (1974-2012), een chimpansee
 Sylvia (zanger), een Amerikaanse zangeres

Zie ook
 Rhea Silvia, een figuur uit de Romeinse mythologie